Giuseppini sono i religiosi di diverse congregazione intitolate a san Giuseppe:
Giuseppini d'Asti, fondati nel 1878 da Giuseppe Marello;
Giuseppini del Belgio, fondati a Geraardsbergen nel 1817;
Giuseppini del Murialdo, fondati da Leonardo Murialdo nel 1873;
Giuseppini del Rwanda, fondati nel 1912 e approvati nel 1966.